Сезон ФК «Рапід» 1918—1919 — 21-й сезон австрійського футбольного клубу «Рапід».

Склад і статистика 

 Згідно з іншими даними Штах зіграв 4 матчі у чемпіонаті, Путцендоплер — 17, а Бауер — 14.

Чемпіонат Австрії

Матчі

Підсумкова турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Збірні

Примітки

Посилання 
 Статистика гравців 
 Всі матчі 
 Статистика у чемпіонаті 

1918–1919
Рапід